Eta1 Doradus
Eta2 Doradus

Desambiguações de astronomia